Die Zweite Division 2008/09 war die 92. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. August 2008 und endete am 3. Mai 2009.

Modus 
19 Vereine spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Der Tabellenerste stieg direkt auf. Die Zweit- bis Fünftplatzierten spielten im K.-o.-System zwei Teilnehmer für die Play-off-Endrunde zum Aufstieg aus.

Die Teams auf den letzten zwei Rängen stiegen direkt in die dritte Division ab. Die Teams auf den Plätzen 15 bis 17 mussten in die Relegation.

Vereine im Überblick 

In der Saison 2008/09 spielten 19 Mannschaften in der EXQI-League. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, sechs Vereine aus Wallonie und ein Verein aus der Brüsseler Region.

Stadien der Saison 2008/09

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off-Runde

Qualifikation 
Die Zweit- bis Fünftplatzierten spielten im K.-o.-System zwei Teilnehmer für die Play-off-Endrunde zum Aufstieg aus.

Endrunde

Relegationsrunde 
Die Relegation gewann Royal Boussu Dour Borinage. Dagegen mussten die Teams, die in der diesjährigen Zweiten Division die Plätze 15 bis 17 belegten in die Dritte Division absteigen.

Weblinks 
 Tabelle auf Weltfussball.at

2008 09
Fußballsaison 2008/09